Лещинский, Вацлав:
 Лещинский, Вацлав (1576—1628) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода калишский (1618—1620), канцлер великий коронный (1625—1628).
 Лещинский, Вацлав (1605—1666) — церковный и государственный деятель Речи Посполитой, архиепископ гнезненский и примас Польши (1659—1666).